Ecce homo, latin kifejezés
Ecce Homo (Borja), borjai freskó
Ecce Homo (Munkácsy), Munkácsy Mihály festménye

Hasonló néven
Ecce Homo al Cerriglio (Nápoly), nápolyi templom